Модуль — сценарій подій, що відбуваються в процесі конкретної рольової гри. Зазвичай під модулем розуміють сценарій якоїсь конкретної пригоди. Модуль може бути розрахованим як на одну так і на декілька ігрових сесій. Великий модуль може складатися з кількох менших які є окремими етапами або ж розписують можливі варіанти розвитку подій.

Рольова гра вимагає від майстра як неабиякої фантазії так і певних драматургічних зідбностей та механічної роботи. Тому аби гра була хорошою майстер має так чи інакше до неї готуватися — продумувати сюжет, вигадувати описи, розписувати характеристики ворогів і т. ін. Усе це веде до створення сценарію гри, тобто модуля. Модулі відрізняються між собою як за сюжетом так і за якістю. Гарний, ретельно розписаний модуль значно полегшує роботу майстра і значною мірою гарантує успіх гри. Окрім того через один і той самий модуль майстер може проводити різних гравців. Через це майстри часом використовують як свої старі модулі так і чужі. За кордоном фірми, що спеціалізуються на випуску настільних рольових ігор зазвичай мають в своєму асортименті і модулі, що мають вигляд сценарію та інструкцій для майстра, а часом містять і певні матеріали для гравців. Зазвичай модулі починаються з опису сетингу.

Низку модулів об'єднаних спільним сюжетом називають кампанією.

Настільні рольові ігри